Enkhausen ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Nordrhein-Westfalen:
 Enkhausen, Ortsteil der Stadt Sundern, Hochsauerlandkreis,
 Enkhausen (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis,
 Enkhausen, Ort im Ortsteil Verne der Stadt Salzkotten, Kreis Paderborn.

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Enkhauser Berg,
 Landschaftsschutzgebiet Stark strukturierte Feldflur nördlich von Enkhausen,
 Landschaftsschutzgebiet Enkhauser Bachtal südlich und nördlich der B 229,
 St. Laurentius (Enkhausen).
 Enckhausen
 Enghaus
 Enghausen